Athènes-Nord est un district régional (subdivision administrative) de la banlieue d'Athènes, en Grèce.

L'Athènes du Nord est également un surnom donné à plusieurs villes :

En Belgique 
 Liège

En France 
 Douai
 Valenciennes

Au Royaume-Uni 
 Édimbourg
 Huddersfield